Nina Roberts (Villecresnes, 29 de abril de 1979) é o nome artístico de uma atriz pornográfica francesa.

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da França